The Beloved hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Película 
The Beloved,  película dramática británica de 1970

Banda 
The Beloved,  grupo británico de música electropop